Erziehungsanstalt steht für historische Bildungseinrichtungen:
 Allgemeine deutsche Erziehungsanstalt, Griesheim (Thüringen)
 Hundeikersche Erziehungsanstalt, Vechelde bei Braunschweig
 Nationalpolitische Erziehungsanstalt, NS-Eliteschule
 Plamannsche Erziehungsanstalt, Berlin

Siehe auch:
 Bildungsanstalt
 Heimerziehung
 Geschlossene Heimunterbringung
 Jugendstrafanstalt
 Korrektionsanstalt
 Magdalenenheim
 Pädagogium